Hessner ist der Name von

 Majken Hessner Thiam (1949), dänische Politikerin der Socialdemokraterne
 Isle Hessner (eigentlich Lise Hessner; * 1962), grönländische Künstlerin
 Lars Hessner (1949–2008), schwedischer Unternehmensberater und Autor